Buchanka je český rodový název pro několik druhů buchankovitých klanonožců:
 Acanthocyclops
 Cyclops
 Diacyclops
 Ectocyclops
 Eucyclops
 Macrocyclops
 Megacyclops
 Mesocyclops
 Metacyclops
 Microcyclops
 Paracyclops
 Thermocyclops

Externí odkazy